Skoki narciarskie na mistrzostwach świata w narciarstwie klasycznym (znane też jako mistrzostwa świata w skokach narciarskich) są częścią mistrzostw świata w narciarstwie klasycznym odbywających się co 2 lata. Pierwszy konkurs odbył się w 1925 w Jańskich Łaźniach. Przed II wojną światową impreza rozgrywana była praktycznie corocznie, a od 1950 wprowadzono czteroletni cykl, na przemian z sezonem olimpijskim. Dopiero w 1985 zdecydowano o dwuletniej przerwie między mistrzostwami.

Od 1925 do 1962 rozgrywany był tylko jeden konkurs indywidualny, w dodatku na dużo mniejszych niż obecnie obiektach (najwyższa skocznia o punkcie konstrukcyjnym K-70). Od 1962 do 1989 zmagania odbywały się na dwóch typach skoczni: K-70 i K-90, na których wyłaniano po jednym mistrzu świata. W 1991 po raz pierwszy rywalizowano na obiektach K-120. Od 1978 przeprowadzane są zawody drużynowe (do 2001 - jeden konkurs, a w 2001 – pod naciskiem gospodarzy – zorganizowano w Lahti aż dwa konkursy drużynowe: na skoczni K-90 i K-120, co stało się tradycją również w kolejnych edycjach). Od 2009 rozgrywane są zmagania pań na skoczni normalnej, od 2013 - konkursy drużyn mieszanych (dwie kobiety i dwóch mężczyzn), w których każdy kraj może wystawić do kwalifikacji czterech zawodników, a od 2019 odbywa się także konkurs drużynowy kobiet.

Trzykrotnie mistrzostwa świata odbyły się w Polsce - w Zakopanem (1929, 1939 i 1962). W całej historii mistrzostw świata w narciarstwie klasycznym reprezentanci Polski zdołali wywalczyć w skokach narciarskich 21 medali. Medale zdobywali: 

 Stanisław Marusarz (Lahti, 1938) – srebro, 
 Antoni Łaciak (Zakopane, 1962) – srebro, 
 Stanisław Gąsienica - Daniel (Wysokie Tatry, 1970) – brąz, 
 Wojciech Fortuna (Sapporo, 1972) - złoto, 
 Adam Małysz (Lahti, 2001) – złoto i srebro, (Val di Fiemme, 2003) – dwa złota, (Sapporo, 2007) – złoto, (Oslo, 2011) – brąz, 
 Kamil Stoch (Val di Fiemme, 2013) – złoto, 
 Kamil Stoch, Piotr Żyła, Maciej Kot i Dawid Kubacki (Val di Fiemme, 2013) drużynowo – brąz, 
 Kamil Stoch, Piotr Żyła, Jan Ziobro i Klemens Murańka (Falun, 2015) drużynowo – brąz, 
 Piotr Żyła (Lahti, 2017) – brąz,
 Kamil Stoch, Piotr Żyła, Maciej Kot, Dawid Kubacki (Lahti, 2017) drużynowo - złoto
 Dawid Kubacki (Seefeld, 2019) – złoto, 
 Kamil Stoch (Seefeld, 2019) - srebro,  
 Piotr Żyła (Oberstdorf, 2021) - złoto,
 Kamil Stoch, Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Andrzej Stękała (Oberstdorf, 2021) drużynowo - brąz. 
 Piotr Żyła (Planica, 2023) - złoto,
 Dawid Kubacki (Planica,2023) - brąz,

Adam Małysz jest rekordzistą jeśli chodzi o liczbę zdobytych tytułów indywidualnego mistrza świata w skokach narciarskich. Jako jedyny skoczek narciarski w historii wywalczył je czterokrotnie (2001, 2003 x2 i 2007). Jest on również rekordzistą pod względem zdobytych indywidualnych medali mistrzostw świata w historii. Zdobył ich 6, w tym 4 złote (2001, 2003 x2 i 2007), 1 srebrny (2001) i 1 brązowy (2011).

Medaliści mistrzostw świata

Kwestia podwójnego mistrzostwa 
Do roku 1980 każdy medalista igrzysk olimpijskich zostawał automatycznie medalistą mistrzostw świata. Tym samym pierwszym Polakiem, który został mistrzem świata w skokach narciarskich jest Wojciech Fortuna, który wygrał złoto na igrzyskach olimpijskich w Sapporo w 1972 roku. W poniższej statystyce nie uwzględniono jednak tego faktu, traktując te dwie imprezy niezależnie.

Najwięcej złotych medali w historii mistrzostw świata – mężczyźni 
(indywidualnie, nie wliczając tzw. podwójnego mistrzostwa)

Najwięcej medali w historii mistrzostw świata – mężczyźni 
(indywidualnie, nie wliczając tzw. podwójnego mistrzostwa)

Konkursy drużynowe - mężczyźni

Najwięcej złotych medali w historii mistrzostw świata

Najwięcej medali w historii mistrzostw świata

Wyniki reprezentacji w konkursach drużynowych

Skocznia duża

Skocznia normalna

Najwięcej złotych medali w historii mistrzostw świata – kobiety 
(indywidualnie)

Najwięcej razy na podium w historii mistrzostw świata – kobiety 
(indywidualnie)

Konkursy drużynowe - kobiety

Najwięcej medali w historii mistrzostw świata

Wyniki reprezentacji w konkursach drużynowych

Konkursy drużyn mieszanych

Najwięcej medali w historii mistrzostw świata

Wyniki reprezentacji w konkursach drużyn mieszanych

Uwagi

Przypisy 

!